Binzer ist der Familienname folgender Personen:

 August Daniel von Binzer (1793–1868), deutscher Journalist und Dichter
 Carl von Binzer (1824–1902), deutscher Schriftsteller und Maler
 Corinna Binzer (* 1967), bayrische Schauspielerin und Buchautorin
 Emilie von Binzer (geborene von Gerschau; 1801–1891), österreichische Autorin
 Joseph Binzer (* 1955), US-amerikanischer Weihbischof
 Michael Binzer (* 1969), dänischer Skilangläufer